Lotta kan syfta på:

 Lotta – ett kvinnonamn,
 Lotta (TV-program) – ett TV-program med Lotta Aschberg i Kanal 5
 Lotta på Bråkmakargatan – en av Astrid Lindgrens figurer
 Lotta Månsson – huvudpersonen i en svensk bokserie på 47 flickböcker av pseudonymen Merri Vik
 Lottarörelsen – en frivillig försvarsorganisation för kvinnor